Элеонора Иоанновна Те́стелец (; род. 1937) — латвийская виолончелистка и музыкальный педагог.

Окончила Латвийскую государственную консерваторию им. Я. Витола (1962, класс Эвальда Берзинскиса), затем аспирантуру Ленинградской консерватории у Мстислава Ростроповича. В 1966 г. завоевала третью премию Третьего Международного конкурса имени Чайковского в Москве. Гастролировала во многих республиках СССР и ряде зарубежных стран. Первая исполнительница Виолончельного концерта Ромуальда Калсонса.

На протяжении многих лет преподаёт в Латвийской академии музыки им. Я. Витола, с 1991 г. профессор. Среди её учеников, в частности, Кристина Блаумане, Диана Озолиня, Руслан Виленский. Художественный руководитель Фестиваля виолончелистов имени Ростроповича в Риге (2001), президент Международного конкурса виолончелистов имени Карла Давыдова в Кулдиге (с 2001 г.), участник жюри ряда международных конкурсов (председатель жюри юношеского конкурса Чайковского 2014 года).

Награды 
 орден Трёх звёзд (2007)

Ссылки 
 С. Николаев. Любовь моя виолончель: Интервью с Э. Тестелец // Час (Рига), 29.10.2007.
 Конкурс виолончелистов имени Карла Давыдова

Выпускники Латвийской музыкальной академии имени Язепа Витола
Выпускники Санкт-Петербургской консерватории
Преподаватели Латвийской музыкальной академии имени Язепа Витола
Академические музыканты СССР
Академические музыканты Латвии
Лауреаты Международного конкурса имени П. И. Чайковского
Виолончелистки